est un genre éteint  de dinosaures sauropodes, un titanosaure basal, découvert dans la formation géologique de Gaogou dans la province du Henan dans le centre-est de la Chine. Il a vécu au début du Crétacé supérieur au Turonien.

L'espèce type et seule espèce,  a été décrite par Zhang Xingliao et ses collègues en 2009. Elle est basée sur l'holotype numéroté 41H III-0200, composé de fragments de vertèbres, de côtes et de scapula.

Description 
Baotianmansaurus a été décrit comme étant de taille moyenne. L'une de ses côtes mesure 177 centimètres de long. La troisième vertèbre mesure trente centimètres de long.

Aucune caractéristique unique n'a été indiquée, mais une combinaison typique de caractéristiques. Les vertèbres ont une composition spongieuse, il est imprégné de cavités d'air. L'apophyse épineuse de la cinquième vertèbre est remarquablement courte, sans crête verticale sur la face antérieure et avec seulement une crête verticale faiblement développée sur la face postérieure. La saillie latérale des vertèbres présente quatre crêtes de soutien sur la face inférieure. Au niveau de la crête antérieure entre le corps vertébral et la parapophyse, l'extrémité supérieure est fourchue avec une petite branche qui se dirige vers la face inférieure de la saillie articulaire antérieure. La crête postérieure allant du corps vertébral à la saillie latérale est fine, presque verticale et non fourchue à son extrémité inférieure. La crête entre la protrusion latérale et la protrusion articulaire postérieure est faiblement développée. Dans la cinquième vertèbre dorsale, les parapophyses se situent au niveau des saillies articulaires antérieures. Les côtes antérieures ne sont pas pneumatisées. La vertèbre caudale antérieure est plus courte que large et amphicole.

Les vertèbres présentent un système très complexe de crêtes. La troisième vertèbre dorsale possède une apophyse épineuse fourchue.

Classification 
Selon P. D. Mannion et ses collègues en 2013, Baotianmansaurus se rapproche probablement des genres Opisthocoelicaudia et Dongyangosaurus.

Le cladogramme suivant issu de l'analyse phylogénétique conduite par S. F. Poropat, P. D. Mannion et leurs collègues en 2016 le place comme un Titanosauria très basal, en groupe frère avec le genre Dongyangosaurus.

Voir aussi 
 Titanosauria
 Dongyangosaurus
 Liste de dinosaures

Liens externes

Références

Références taxonomiques 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Titanosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2009